NGC 4067 (другие обозначения — UGC 7048, MCG 2-31-19, ZWG 69.36, IRAS12016+1107, PGC 38168) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Девы. Открыта Уильямом Гершелем в 1784 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4067
Дева (созвездие)